Henning Reventlow er navnet på flere personer:

 Henning Reventlow (lensmand) (1551-1624) – dansk lensmand, tysk landråd
 Henning Reventlow (gehejmeråd) (1640-1705) – dansk gehejmeråd, landråd og amtmand